Avro Andover steht für folgende Flugzeuge des britischen Herstellers Avro: 

 Avro Andover (1924), ein einmotoriger Passagier-Doppeldecker
 Avro Andover, ein zweimotoriger, von der Avro 748 abgeleiteter Militärtransporter der Royal Air Force (1963), siehe Avro 748 #HS 780